Die Badische Weinkönigin wird seit 1950 jährlich im Weinbaugebiet Baden gewählt. Im Folgejahr hat sie die Möglichkeit zur Wahl der Deutschen Weinkönigin teilzunehmen.

Badische Weinköniginnen

Weblinks 
 Badische Weinköniginnen laut Badischem Weinbauverband e.V.
 Wahl zur Deutschen Weinkönigin

Deutsche Weinkönigin (Titel)
Baden (Weinanbaugebiet)
Badische Kultur